Кузовок:
 Кузовок — плетёная ёмкость из бересты.
 Кузовки — морские рыбы из семейства кузовковые.

См. также 
 Кузов — многозначное слово.